A Seleção de Macau de Hóquei em Patins representa a Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China nas competições oficiais de hóquei em Patins da Federação Internacional de Patinagem (FIRS).
Tem marcado presença ao longo dos anos nas principais competições de países do Mundo, como o Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins o Torneio de Montreux e o Campeonato Asiático de Hóquei em Patins. É a maior potência Asiática da modalidade com 10 títulos no Campeonato Asiático.

Títulos
Campeonato Asiático de Hóquei em Patins (10): 1987, 1991, 1997, 2004, 2005, 2007, 2010, 2012, 2014, 2016

Recordes Resultados

Maiores Vitórias

Maiores Derrotas

Ultimas participações da Seleção 
Seleção que participou no Campeonato Asiático de Hóquei em Patins 2016 
e no Campeonato do Mundo B de Hóquei em Patins 2014 

TREINADOR:	Alberto Aguiar

TREINADOR ADJ:	Dulce A Lisboa

DELEGADO:	Antonio Aguiar

Fisioterapeuta:	Paula Cruz

Seniores A Masculinos

Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins Sub-20

Torneio de Montreux

Jogos por Continente

AFRICA

AMERICA

ASIA

EUROPA

OCEANIA

Ver também
 Associação de Patinagem de Macau

Seleções desportivas nacionais de Macau
Macau
Desporto em Macau